Dubá – miasto w Czechach
 Duba – wieś w Polsce w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo
 Duba (Дуба) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Duba – miasto w Arabii Saudyjskiej